National Basketball League ist die Bezeichnung
einer US-amerikanischen Basketballliga von 1937 bis 1944, siehe National Basketball League (Vereinigte Staaten)
einer Basketballliga Australiens, Neuseelands und Singapurs seit 1979, siehe National Basketball League (Australasien)
einer neuseeländischen Basketballliga seit 1982, siehe National Basketball League (Neuseeland)
einer kanadischen Basketballliga von 1993 bis 1994, siehe National Basketball League (Kanada)

Siehe auch:
Nationale Basketballliga